Le Beveland est le nom d'une région de Zélande, aux Pays-Bas, située entre l'Escaut occidental et l'Escaut oriental :

 le Beveland-du-Nord (Noord-Beveland) est à la fois une île et une commune.
 le Beveland-du-Sud (Zuid-Beveland) désigne une ancienne île, aujourd'hui presqu'île ;

Homonymie de toponyme